«Il Volo» — дебютний альбом однойменного італійського тріо Il Volo. Випущений в Італії 30 листопада 2010 року під лейблом Geffen Records і розповсюджуваний компанією Universal Music. Продюсерами альбому були Умберто Ґатіка і Тоні Реніс. Альбом отримав шосте місце серед найбільш в рейтингу Італійської асоціації компаній звукозапису і отримав від неї статус золотого.

17 травня 2011 року випущена міжнародна версія альбому, яка увійшла в десятку найкращих в американському рейтингу Billboard 200, а також у Франції, Австрії, Бельгії (Валлонія) та Нідерландах. Вийшла також іспаномовна версія альбому, випущена 7 червня 2011 року.

Список пісень

Італійська версія 
 Il mondo — 4:21 (Gianni Meccia — Jimmy Fontana, Carlo Pes, Italo Greco)
 E più ti penso — 4:47 (Tony Renis, Mogol — Ennio Morricone)
 É la mia vita — 4:09 (Pino Marino — Maurizio Fabrizio)
 'O Sole mio — 3:36 (Giovanni Capurro — Eduardo Di Capua, Alfredo Mazzucchi)
 El reloj — 4:09 (Roberto Cantoral)
 Smile — 4:47 (John Turner, Geoffrey Parsons — Charlie Chaplin)
 Notte stellata (The Swan) — 3:50 (Tony Renis — Camille Saint-Saëns)
 La luna hizo esto — 3:28 (Mark Portman, Diane Warren, Edgar Cortázar)
 Per te — 5:03 (Marco Marinangeli — Josh Groban, Walter Afanasieff)
 Un amore così grande — 4:22 (Antonella Maggio — Guido Ferilli)

Загальний час звучання: 42:32

Міжнародна версія 
 Il mondo — 4:21 (Gianni Meccia, Jimmy Fontana, Carlo Pes, Italo Greco)
 E più ti penso — 4:47 (Ennio Morricone, Tony Renis, Mogol)
 'O sole mio — 3:36 (Giovanni Capurro, Eduardo Di Capua, Alfredo Mazzucchi)
 Un amore così grande — 4:22 (Antonella Maggio, Guido Ferilli)
 El reloj — 4:09 (Roberto Cantoral)
 Smile — 4:47 (Charlie Chaplin, John Turner, Geoffrey Parsons)
 Per te — 5:03 (Marco Marinangeli, Josh Groban, Walter Afanasieff)
 La luna hizo esto — 3:28 (Mark Portman, Diane Warren, Edgar Cortázar)
 È la mia vita — 4:09 (Pino Marino, Maurizio Fabrizio)
 Notte stellata (The Swan) — 3:50 (Tony Renis, Camille Saint-Saëns)
 Painfully Beautiful — 3:45 (Diane Warren)
 This Time — 3:07 (Kevin Griffin, Mike Busbee, Michelle Robin Lewis)

Загальний час звучання: 49:24

Іспаномовна версія 
 Hasta el final — 4:35 (Adam Anders, Claudia Brant, Marco Marinangeli)
 Gira el mundo gira — 4:21 (Jimmy Fontana, Italo Greco, Gianni Meccia, Carlo Pes, Alejandro Lerner)
 El reloj — 4:09 (Roberto Cantoral)
 Nuestro amor es más que grande — 4:22 (Antonella Maggio, Guido Ferilli, Claudia Brant)
 'O sole mio — 3:35 (Giovanni Capurro, Eduardo Di Capua, Alfredo Mazzucchi)
 La Luna hizo esto — 3:28 (Mark Portman, Diane Warren, Edgar Cortázargf)
 Así será — 5:03 (Marco Marinangeli, Josh Groban, Walter Afanasieff, Claudia Brant)
 Mi vida — 4:09 (Maurizio Fabrizio, Pino Marino, Alejandro Lerner)
 Notte stellata (Noche de estrellas) — 3:50 (Tony Renis, Camille Saint-Saëns)
 Smile (Sonríe) — 4:46 (John Turner, Geoffrey Parsons, Charlie Chaplin)
 E più ti penso (Pienso en ti) — 4:47 (Ennio Morricone, Tony Renis)

Загальний час звучання: 47:05

Посилання 
 Альбом на сайті гурту Il Volo

Примітки 

Альбоми Geffen Records
Дебютні альбоми 2010